Bundle steht für:
 Bündelangebot

Bundle ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bundle (1862–1949), geistiger Führer des Rudolstädter Senioren-Convents